L3 puede referirse a:
 Lineage III, un videojuego;
 La Línea 3 de varios servicios de transporte público del mundo.
 La tercera vértebra lumbar.